Небесный монарх () — вид птиц семейства монарховых (Monarchidae). Выделяют два подвида. Эндемик Филиппин.

Описание 
Небесный монарх — небольшая, стройная птица длиной до 18 см. Гребень на голове из щетинок в спокойном состоянии свисает в виде кисточки. Самцы поднимают гребень при возбуждении и опасности. Грудь, шея и хвост имеют цвет индиго. Крылья бирюзового цвета. Корона и гребень бледно-голубые. Окологлазное кольцо жёлтого цвета. Брюхо белое. Выражен половой диморфизм, самцы имеют гораздо более длинные гребни и более интенсивную окраску в целом по сравнению с самками.

Обитает в средних ярусах тропических влажных низменных лесов, на опушках и во вторичных лесах. Встречается на высоте до 750 м над уровнем моря, обычно намного ниже. Основу рациона составляют насекомые.

Подвиды и распространение 
Выделяют два подвида:
  — острова Лусон, Самар, Динагат, Минданао, Басилан и Тави-Тави
  — острова Сибуян и Негрос. Этот подвид не был зарегистрирован на Негросе с 1959 года и на Сибуяне в 1990-х годах и, возможно, вымер

Природоохранный статус 
Международный союз охраны природы относит вид к категории «Уязвимые виды» в связи с тем, что численность популяции этого вида очень мала в результате широкомасштабного сокращения площади и качества лесов в пределах его ареала в прошлом.

Примечания

Литература 

Животные, описанные в 1877 году
Монарховые
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин